2619 Skalnaté Pleso – asteroide della fascia principale
 Osservatorio astronomico di Skalnaté Pleso – osservatorio astronomico in Slovacchia